Caswell (Wales); een dorp in het zuiden van Wales
Caswell (motorfietsmerk); een historisch motorfietsmerk